Weisel steht für:
 Bienenkönigin
 Ameisenkönigin (seltene Bedeutung)

Weisel ist der Name folgender Orte:
 Weisel (Rhein-Lahn-Kreis), Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Weisel, Ortsteil der Stadt Ehingen (Donau) im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Weisel (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Weisel (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Weisel ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Weisel (* 1958), deutscher Agraringenieur, MdV (DBD)
 Georg Leopold Weisel (1804–1873) böhmisch-österreichischer Schriftsteller
 Kipling Weisel (* 1995), amerikanischer Skirennläufer 

Siehe auch:
 Veysel
 Waissel
 Weissel
 Weisl
 Nieder-Weisel und Hoch-Weisel, Stadtteile von Butzbach im Wetteraukreis, Hessen